Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 34001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 17 listopada 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

34001-34100

34101-34200

34201-34300

34301-34400

34401-34500

34501-34600

34601-34700

34701-34800

34801-34900

34901-35000

Przypisy 

Lista planetoid 034001-035000